Нуянзин — мордовская фамилия:

 Нуянзин, Валерий Мэлисович — военный преподаватель Санкт-Петербургского Высшего Военного Инженерного Училища Связи.
 Нуянзин, Николай Иванович — градоначальник Тольятти в 1953—1959 годах.
 Нуянзин, Сергей Анатольевич — глава Новомалыклинского сельского поселения.